Naselja u Sloveniji
 Griže (Ivančna Gorica, Slovenija), naselje u općini Ivančna Gorica
 Griže (Sežana, Slovenija), naselje u općini Sežana
 Griže (Žalec, Slovenija), naselje u općini Žalec